Línea 190 puede referirse a:

 Línea 190A de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 190B de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 190A de Metrobús Valencia.
 Línea 190B de Metrobús Valencia.
 Línea 190C de Metrobús Valencia.
 Línea 190 de Ómnibus de Montevideo.